Solânea kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Solânea (ort), Paraíba, Bananeiras, 
 Solânea (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar